Дёрен шве́дский () — вид растений семейства Кизиловые, длительное время рассматривался в составе рода Дёрен (Chamaepericlymenum), но по новейшей классификации включается в род .

Синоним —

Ботаническое описание 

Кустарничек до 25 см высотой с деревянистым ползучим корневищем.

Стебли прямые, четырёхгранные, с супротивными эллиптическими листьями.

Соцветие зонтиковидное, из мелких чёрно-пурпурных цветков с 4-мя окружающими их белыми широкоэллиптическими прицветниками.

Плод — красная ягодообразная костянка.

Распространение и среда обитания 
Встречается на северном побережье Тихого океана (от Чукотки до Японии), а также на побережье Атлантического океана.

В России, кроме Дальнего Востока, также на севере Европейской части.

Растёт на приморских береговых валах и шикшёвниках, в берёзовых и еловых лесах, на болотах и по опушкам стланиковых зарослей.

Хозяйственное значение и применение 
Дёрен шведский не ядовит, но ягоды его рыхлы и безвкусны, с крупными твёрдыми семенами. Дёрен шведский наряду с дёреном канадским употреблялся в пищу канадскими индейцами и эскимосами.

Систематика 
Длительное время рассматривался в составе рода Дёрен (Chamaepericlymenum), но по новейшей классификации включается в род Кизил (Cornus).

Номеклатурная цитата 
1.  Graebn. in Aschers. u. Graebn. Fl. nordost deutsch. Flachland. (1898) 539; Sugawara, Ill. fl. Saghal. III, 1421; Пояркова в Бот. мат. герб. Бот. инст. АН СССР, ХII (1950) 169. —  Sp. pl. (1753) 118; Ldb. Fl. Ross. II, 377; Trautv. et Mey. Fl. ochot. 45; Rgl. et Til. Fl. ajan. (1858) 99; Maxim. Prim. fl. amur. 134; Fr. Schmidt in Mém. Acad. Sc. Pétersb. VII sér. XII, 2, 141; Meinsh. Fl. ingr. 141; Ком. Фл. Маньчж. III, 182; Ком. и Алис. Опред. раст. Дальневост. кр. II, 830. —  in Gorter. Fl. ingr. (1761) 24.—  in Pall. Neue nördl. Beitr. II (1782) 300; Pall. Fl. Ross. I, 52, p. p.— , Bot. Mat. Med. I (1812) 221. —  Alsogr. Amer. (1838) 59.—  in Bull. Torr. Bot. Club, XXXIII (1906) 147.—   in Tokyo Bot. Mag. XXIII (1909) 39. — Ic.: Федч. и Флер. Фл. Европ. Росс. рис. 590; Hegi, Ill. Fl. V, 2, f. 2598–2601; Sugawara, 1. c. tab. 656. — Exs.: Herb.. Fl. ingr. n° 278; Pl. Finland. exs. n° 837. Д. шведский.

Примечания

Литература 

 
 
 
 Якубов В. В. Растения Камчатки (полевой атлас). — М.: Путь, Истина и Жизнь. — 2007.

Ссылки 

Кизиловые
Флора Дальнего Востока
Флора Европы
Растения лесов
Растения болот